Stricker ist ein auf den Beruf des Strickers zurückgehender Familienname.

Namensträger 
 Adolf Stricker (* 1942), österreichischer Politiker (ÖVP)
 André Stricker (1931–2003), französischer Organist
 Astrid Stricker (* 1964), deutsche Zeichnerin und Bildhauerin
 August Stricker (1857–1925), deutscher Mediziner
 Augustin Reinhard Stricker (um 1680–1718), deutscher Komponist und Dirigent
 Carlos Stricker (* 1937), argentinischer Moderner Fünfkämpfer
 Daniel Stricker (* 1975), Schweizer Eishockeyschiedsrichter
 Dirk Stricker (1918–nach 1977), deutscher Kapitän zur See der Bundesmarine
 Dominic Stricker (* 2002), Schweizer Tennisspieler
 Erwin Stricker (1950–2010), italienischer Skirennfahrer und Unternehmer
 Franz Stricker (1842–?), deutscher Generalarzt
 Frieder Stricker (* 1943), deutscher Sänger
 Fritz Stricker (1897–1949), deutscher Politiker (Zentrum)
 Gerd Stricker (1941–2019), deutscher Historiker
 Hans Stricker (* 1944), Schweizer Romanist, Dialektologe und Namenforscher
 Hans-Joachim Stricker (* 1948), deutscher Vizeadmiral und Befehlshaber der Flotte

 Jakob Stricker (1898–1965), Schweizer Politiker
 Johannes Stricker (um 1540–1599), deutscher lutherischer Pastor und Dramatiker
 Käthe Stricker (1878–1979), deutsche Pädagogin und Literaturhistorikerin
 Klaus Stricker (1926–2009), deutscher Landrat und Politiker (CDU)
 Laura Polanyi Stricker (1882–1952), ungarisch-US-amerikanische Historikerin
 Martin Stricker (um 1577–1649), deutscher Priester
 Paul Stricker (1878–1956), deutscher Lehrer und Pilzkundler
 Robert Stricker (1879–1944), österreichischer Herausgeber, Politiker, Redakteur und Zionist
 Rudolf Stricker (1829–1890), deutscher Intendanturbeamter und Verleger
 Salomon Stricker (1834–1898), österreichischer Pathologe und Histologe
 Sarah Stricker (* 1980), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Stefan Stricker (Juwelia; * 1963), deutscher Travestiekünstler
 Steve Stricker (* 1967), US-amerikanischer Golfspieler
 Sven Stricker (* 1970), deutscher Schriftsteller und Hörspielregisseur
 Tal Stricker (* 1979), israelischer Schwimmer
 Thomas Stricker (* 1962), Schweizer Bildhauer, Installations- und Aktionskünstler
 Tiny Stricker (* 1949), deutscher Schriftsteller
 Toni Stricker (1930–2022), österreichischer Geiger und Komponist

Beiname 
 Der Stricker (13. Jahrhundert), mittelhochdeutscher Dichter

Familienname
Berufsname
Deutscher Personenname